Гребалы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гребалы — хутор в Ворнянском сельсовете Островецкого района Гродненской области.
 Гребалы — деревня в Гервятском сельсовете Островецкого района Гродненской области.